Fair Oaks ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fair Oaks (Alabama)
 Fair Oaks (Arkansas)
 Fair Oaks (Georgia)
 Fair Oaks (Indiana)
 Fair Oaks (Kalifornien)
 Fair Oaks (New York)
 Fair Oaks (Ohio)
 Fair Oaks (Oklahoma)
 Fair Oaks (Oregon)
 Fair Oaks (Tennessee)
 Fair Oaks (Texas)
 Fair Oaks (Fairfax County, Virginia)
 Fair Oaks (Henrico County, Virginia)